Песма Евровизије 1964. било је 9. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 21. марта 1964. у -{Tivolis Koncertsal}- хали у Копенхагену у Данској. Био је то први пут да је да је такмичење организовала једна нордијска земља. Водитељ такмичења је био Лоте Вевер.

Шеснаест земаља је учествовало на такмичењу: дебитант на овом такмичењу је био Португал, док је Шведска одустала од такмичења због бојкота.

Италија остварује своју прву победу освојивши 49 поена. Ово је био први пут да је победила једна јужноевропска земља и песма изведена на италијанском језику.

Осим првог издања Песме Евровизије, 1964. је једина година чији је снимак изгубљен. Изгубљен је због пожара у згради данског емитера током 1970-их, а ни један други емитер није снимао цео програм. Једини преживели снимци су делови поновног извођења победничке песме, као и аудио снимак такмичења.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1964.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1964.